Belovo (Bulgária)
 Belovo (Eslovênia)
 Belovo (Rússia)

Desambiguações de topônimos